Deepwater Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Deepwater Township (Bates County, Missouri)
 Deepwater Township (Henry County, Missouri)
 Deepwater Township (North Dakota)